Восто́чная Сиби́рь — часть Сибири, включающая азиатскую территорию России от Енисея на западе до водораздельных хребтов, идущих вдоль Тихого океана, на востоке.

География 

Площадь Восточной Сибири — 7,2 млн км². Большая часть занята таёжным Среднесибирским плоскогорьем, сменяющимся на севере тундровыми низменностями, на юге и востоке — высокими горными хребтами Западных и Восточных Саян, горами Забайкалья и Колымского края. Здесь протекают крупнейшие реки России — Енисей и Лена.

В пределах Восточной Сибири расположены Красноярский и Забайкальский края, Иркутская область, республики Бурятия, Тува и Якутия.

Крупнейший город Восточной Сибири — Красноярск; другие крупные города: Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Ангарск, Братск, Норильск.

Преобладающий тип растительности — тайга. Восточно-Сибирская тайга простирается от рубежей лесотундры на севере до границы с Монголией на юге на пространстве около 5 000 000 км², из которых 3 455 000 км² занято хвойными лесами.

Почвы и растительность таёжной зоны Восточной Сибири развиваются в более благоприятных условиях, чем в зонах тундры и лесотундры. Рельеф более пересечённый, чем в соседней Западной Сибири, на щебнистом элювии коренных пород формируются каменистые, нередко маломощные почвы.

Болотной местности в Восточной Сибири немного, встречается она главным образом в пределах низменностей на плоских, слабодренированных междуречьях.

В Восточной Сибири встречаются разнообразные ландшафты и растительные сообщества. Здесь можно встретить и арктические пустыни, и сухие степи, и тайгу, и своеобразные высокогорные ландшафты и лиственные леса на Таймыре.

Часовой пояс 
На территории Восточной Сибири действует три часовых пояса: Красноярское время, Иркутское время и Якутское время.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха −16 °C (Верхоянск)…+1 °C (Южная Сибирь). Восточная Сибирь лежит в умеренном и холодном поясах. Климат Юга Восточной Сибири экстраконтинентальный (Баргузинский морфоклиматический район); умеренно континентальный (Назаровский и Красноярско-Канский морфоклиматические районы); резко континентальный (Ангаро-Ленский и Селенгинский морфоклиматические районы); предгорно-степной, степной (Койбальский и Удинский морфоклиматические районы).

Осадков выпадает меньше, чем в западных областях России, мощность снежного покрова обычно невелика, на севере повсеместно распространена вечная мерзлота.

Зима в северных районах долгая и холодная, температура достигает −40…−50 °C. Лето тёплое, на юге жаркое. Июль в Восточной Сибири местами теплее, чем в тех же широтах европейской части России, а солнечных дней больше.

Амплитуда колебаний летних и зимних температур достигает 40—65 °C, а в Восточной Якутии — 100 °C.

Заповедники, национальные и природные парки 
 Заповедники
 Азас (Тува)
 Байкало-Ленский заповедник (Иркутская область)
 Байкальский заповедник (Бурятия)
 Баргузинский заповедник (Бурятия) 
 Большой Арктический заповедник (Красноярский край)
 Витимский заповедник (Иркутская область)
 Даурский заповедник (Забайкальский край)
 Джергинский заповедник (Бурятия)
 Олёкминский заповедник (Якутия)
 Путоранский заповедник (Красноярский край)
 Саяно-Шушенский заповедник (Красноярский край)
 Сохондинский заповедник (Забайкальский край)
 Таймырский заповедник (Красноярский край)
 Тунгусский заповедник (Красноярский край)
 Убсунурская котловина (Тува)
 Усть-Ленский заповедник (Якутия)
 Центральносибирский заповедник (Красноярский край)
 Национальные парки
 Алханай (Забайкальский край)
 Забайкальский национальный парк (Бурятия)
 Национальный парк «Красноярские Столбы» (Красноярский край)
 Прибайкальский национальный парк (Иркутская область)
 Тункинский национальный парк (Бурятия)
 Чикой (Забайкальский край)
 Шушенский бор (Красноярский край)
 Природные парки
 Ергаки (Красноярский край)
 Ленские столбы (Якутия)
 Момский природный парк (Якутия)
 Сиинэ (Якутия)
 Усть-Вилюйский природный парк (Якутия)

Гидрография 

Восточная Сибирь «фасадом своим обращена к Северному Ледовитому океану» (так говорил о России вице-адмирал Степан Макаров).

Моря: Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское.

Крупные озёра: Байкал, Таймыр, Хантайское озеро, Лама, Пясино.

Крупные реки: Енисей, Лена, Вилюй, Селенга, Олёкма, Ангара, Алдан, Витим, Колыма, Индигирка, Яна, Нижняя Тунгуска, Хатанга и др. Длина всех рек 700 тысяч км.

Реки Восточной Сибири относятся к бассейну Северного Ледовитого океана.

Ресурсы 
В Восточной Сибири сосредоточено около половины всех лесных ресурсов России. Основное количество запасов древесины составляют ценные хвойные породы: лиственница, сосна обыкновенная, ель, сибирский кедр, пихта.

Восточная Сибирь занимает четверть площади России, здесь сосредоточено около 70 % запасов каменного и бурого угля России. Регион богат рудными месторождениями: железными рудами Коршуновского и Абаканского месторождений, Ангаро-Питского района, медно-никелевыми рудами Норильска, полиметаллами Алтая, бокситами Восточных Саян.
 
Территория лесов составляет около 3,9 млн км², в них запасено 38 млрд м³ древесины, ежегодно заготавливается примерно 60 млн м³.

В Восточной Сибири находится старейшее Бодайбинское месторождение золота в Иркутской области, месторождения Минусинской котловины и Забайкалья; Олимпиаднинское и другие месторождения золота в Красноярском крае. В Красноярском крае добывается значительное количество российской нефти. Восточная Сибирь богата нерудными ископаемыми: имеется слюда, графит, исландский шпат, стройматериалы, соли. Имеется также крупнейшее месторождение алмазов на границе Красноярского края и Якутии.

См. также 
 Азиатская часть России
 Дальний Восток России
 Западная Сибирь
 Сибирская Заимка
 Сибирское областничество
 Языки народов Сибири

Примечания

Литература

Ссылки 
 Восточная Сибирь. Географическое описание Восточной Сибири. Описание истории, природы, населения и хозяйства Восточной Сибири
 Природа и география Восточной Сибири на сайте «Природа Байкала».